Deux districts d'Allemagne se nomment Oberkassel :
 Oberkassel, un district de Bonn
 Oberkassel, un district de Düsseldorf

Voir aussi 
 Le pont d'Oberkassel, un pont sur le Rhin situé à Düsseldorf